

Sigle 
 Gosudarstvennyj komitet oborony (in cirillico: Государственный комитет обороны) – Comitato di difesa dello Stato, un organo straordinario del governo dell'Unione sovietica
 Gosudarstvennye kratkosročnye objazatel'stva (in cirillico: Государственные краткосрочные обязательствa) – obbligazioni statali a breve termine emesse dal Ministero delle Finanze russo

Codici 
 GKO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kongo-Boumba (Gabon)
 gko – codice ISO 639-3 della lingua kok-nar